Indy ist:

 die Abkürzung von Indymedia
 die Abkürzung für Indie-Rock
 der Name des Komponisten Vincent d’Indy
 der Spitzname von Indiana Jones
 eine Workstation von SGI, siehe SGI Indy
 eine freie Komponentensammlung für die Entwicklungsumgebungen Embarcadero Delphi und C++Builder
 eine amerikanische Rennwagenklasse; bis 1996 siehe Champ Car, seit 2003 IndyCar Series
 ein häufig beim Snowboarden angewendeter Trick, um Sprünge besser aussehen zu lassen
 der Spitzname der Stadt Indianapolis, Indiana
 Moto Kraps – Indy Three Wheeler Factory, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

INDY